Heinrich XIV. ist der Name folgender Herrscher:

* Heinrich XIV. (Bayern), der Ältere, Herzog (1310–1339)
 Heinrich XIV. (Reuß jüngere Linie), Fürst (1867–1913)